Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2021 проводился с 7 по 13 мая 2021 года в городе Новосибирск на арене кёрлинг-клуба «Пингвин».

В турнире принимали участие 16 команд.

Чемпионами России стала команда «ШВСМ по ЗВС» (Санкт-Петербург; скип Александр Орлов, ставший чемпионом России среди смешанных команд во 2-й раз, но как скип впервые), победившая в финале команду «Московская область 1» (скип Михаил Васьков). Третье место заняла команда «Санкт-Петербург 2» (скип Алексей Стукальский).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку — 0 очков. При равенстве количества очков ранжирование по окончании группового этапа осуществляется: у двух команд — по результатам личной встречи, у трёх или более команд — по средней величине результатов тестовых бросков в дом перед матчами (, команда с меньшим значением занимает более высокое место). Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал. При итоговой расстановке по местам у команд, не вышедших в плей-офф, в первую очередь учитывается место, занятое в группе, а у команд с одинаковым местом — средняя величина результатов тестовых бросков в дом перед матчами (ТБД, DSC). Все матчи проводятся в 8 эндов.

Составы команд

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано местное (UTC+7).

Групповой этап 

Группа А

Группа Б

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 12 мая, 9:00

Матч за 3-е место. 12 мая, 14:00

Финал. 12 мая, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

 Видео: канал "Russian Curling TV" на YouTube

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2021
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2021
 Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2021

2021
Спортивные соревнования в Новосибирске
Чемпионаты России в 2021 году
Май 2021 года в России
2020-е годы в Новосибирской области